Acobamba (ciutat d'Ancash), capital del districte d'Acobamba, a la província de Sihuas, departament d'Ancash
 Acobamba (Huancavelica), capital de la província d'Acobamba, al departament de Huancavelica
 Acobamba (ciutat de Junín), capital del districte d'Acobamba, a la província de Tarma, departament de Junín
 Districte d'Acobamba (Ancash), districte de la província de Sihuas, al departament d'Ancash
 Districte d'Acobamba (Huancavelica), districte de la província d'Acobamba, al departament de Huancavelica
 Districte d'Acobamba (Junín), districte de la província de Tarma, al departament de Junín
 Província d'Acobamba, província al departament de Huancavelica